XXL steht für:
 eine Konfektionsgröße
 XXL (Magazin), ein US-amerikanisches Hip-Hop-Magazin
 XXL (deutsche Band), ein deutsches Dance-Projekt der 1990er Jahre (It's Cool Man vs. P. Steiner)
 XXL (nordmazedonische Band), eine nordmazedonische Band
 XXL (Unternehmen), eine norwegische börsennotierte Outdoor- und Sportartikelkette
 einen Fahrgeschäftstyp des Herstellers KMG, siehe Afterburner (Fahrgeschäft)
 zwischenzeitlich die On-Air-Bezeichnung der 2003 eingestellten hr-Welle hr XXL gewesen
 ein französischer Erotiksender der AB Groupe
 eine Programmbibliothek für erweiterte Datenbankanfragen, siehe XXL – eXtensible and fleXible Library
 ein 1997 veröffentlichter Film von Ariel Zeitoun
 Bahnhof Lissabon Santa Apolónia (DS100-Code)

XXL